Большой Юшатырь — река в России, протекает в Оренбургской области и Республике Башкортостан. Устье реки находится в 55 км по левому берегу реки Салмыш. Длина реки составляет 92 км.

Топоним возводят к башкирскому юша — «яшма», «яшмовый» и древнетюркскому тура — «укрепление», «крепость».

Притоки 
Основные притоки (расстояние от устья):
 7 км: река Малый Гумбет
 14 км: река Большой Гумбет
 20 км: река Большая Куюргаза
 44 км: река Казлаир
 45 км: река Малый Юшатырь
 53 км: река Тугустемир
 67 км: река Казлаир
 71 км: река Куяныш

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Уральскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Сакмара от впадения реки Большой Ик и до устья. Речной бассейн реки — Урал (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 12010000712112200006831.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Салмыша
Реки Октябрьского района Оренбургской области
Реки Куюргазинского района